Medicine at Midnight — десятый студийный альбом американской рок-группы Foo Fighters, выпущенный 5 февраля 2021 года на студиях RCA и Roswell. Диск сразу возглавил хит-парады Австралии и Великобритании. Это также последний альбом с участием барабанщика Тейлора Хокинса перед его смертью 25 марта 2022 года.

Отзывы 
Альбом Medicine at Midnight получил положительные отзывы музыкальных критиков и изданий: Metacritic, AllMusic, NME,  Rolling Stone.

Коммерческий успех 
Альбом дебютировал на третьем месте американского хит-парада Billboard 200 с тиражом 70,000 альбомных эквивалентных единиц (включая 64,000 цифровых и физических проданных копий). Он также дебютировал на первой строчке в альбомных рок-чартах Top Rock Albums (5-й их чарттоппер с начала подсчётов в 2006 году), Alternative Albums (5-й с 2007) и Hard Rock Albums (6-й с 2007).

Список композиций

Участники записи 
По данным сервиса Tidal

Foo Fighters
 Дэйв Грол — вокал, гитара, продюсер
 Тейлор Хокинс — ударные, продюсер
 Rami Jaffee — клавишные, фортепиано, продюсер
 Нейт Мендел — бас-гитара, продюсер
 Крис Шифлетт — гитара, продюсер
 Пэт Смир — гитара, продюсер

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Сертификации и продажи

Примечания

Ссылки 
 Foo Fighters - Shame Shame (Official Video)

Рок-альбомы
Альбомы Foo Fighters
Альбомы RCA Records
Альбомы на английском языке
Альбомы дэнс-рока
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart
Альбомы пауэр-попа
Влияние пандемии COVID-19 на музыкальные мероприятия
Альбомы альтернативного рока